Януш — чоловіче ім'я.
 Януш — прізвище.
 Януш — пейоратив.